Southeast steht für:
 South East District (Botswana)
 South East Queensland, Australien
 South East England
 South-East Region (Irland), NUTS:IE024
 Südost, Distrikt Singapurs, siehe South East (Singapur)
 Southeast, ein italienisches Radsportteam, siehe Vini Zabù KTM
 Southeast (New York), Town im US-Bundesstaat New York
sowie:
 South East Island, Insel der neuseeländischen Chatham-Inseln
 South East Point

Siehe auch:
 Südost (Begriffsklärung)